Хоккейный турнир зимних Олимпийских игр 1992 года проходил на горнолыжном курорте Мерибель, расположенном в 45 километрах от столицы Игр Альбервиля. В 17-й раз был разыгран комплект медалей среди мужчин, участниками турнира были 12 команд. Победу одержала Объединённая команда, обыграв Канаду со счётом 3:1 в финале (все шайбы были заброшены в третьем периоде).

Составы команд-призёров

Отборочный турнир 
За одно место в олимпийском турнире в двух матчах играли сильнейшая команда дивизиона В Дания и команда дивизиона А Польша (3 сильнейшие из дивизиона А попали сразу на олимпийский турнир).

На олимпийский турнир квалифицирована команда Польши

Олимпийский турнир 
По результатам чемпионата мира 1991 года на турнир были допущены все команды топ-дивизиона, 3 сильнейшие команды дивизиона А, в том числе хозяева Игр — Франция, и победитель отборочных игр. После распада СССР в конце 1991 года вместо команды СССР выступала Объединённая команда, представленная сборной СНГ.

12 команд были разделены на две группы, где по системе «каждый с каждым» определяли 4 команды этапа плей-офф.

Все матчи проходили в Мерибеле.

Группа A

Группа B

Классификация 9—12 места

Четвертьфиналы

Классификация 5—8 места

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры

Примечания 

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1992
1992 год в хоккее
Хоккей с шайбой во Франции